Дайлер, диалер (от ), программа дозвона или «звонилка» — это программа, которая, будучи запущена на компьютере пользователя, делает попытку установить модемное соединение с модемным пулом.

Дайлер является частью всех современных ОС, иногда их встраивают в менеджеры закачки. Помимо модемного соединения, диалеры заодно умеют налаживать соединения через GPRS, COM- и LPT-порты, VPN, PPPoE и т. д.

Существуют и альтернативные программы дозвона. Их преимущества проявляются в основном на мобильных и модемных соединениях. А именно:
 Автоматически менять номер, если в ответ сигнал «Занято».
 Звонить и разрывать связь по таймеру, чтобы не платить по высоким тарифам.
 Фиксировать общее время соединения и/или трафик для каждого из провайдеров (чтобы знать, сколько ещё времени оплачено).
 При разрыве соединения программа может автоматически позвонить ещё раз.
 Если на другом конце ответили голосом, проиграть записанное сообщение и бросить трубку.

Поскольку телефонные модемы постепенно выходят из употребления, уходят в историю повременные тарифы и разрывы связи — а вместе с ними и альтернативные программы дозвона (на VPN- или PPPoE-соединениях зачастую хватает стандартной). Если в сети есть маршрутизатор (выделенный или встроенный в модем), на компьютере конечного пользователя вообще не надо запускать дайлер — работает программа дозвона, встроенная в маршрутизатор.

Стандартное программное обеспечение 
Дайлеры не входили в состав стандартной поставки MS-DOS, однако появились в составе Windows 95. Как и многие другие программы из стандартной поставки Windows, стандартный дайлер обладал рядом недостатков, которые вдохновили многих разработчиков ПО к созданию альтернативных реализаций.

Порнодайлеры 
Обычные дайлеры, являющиеся легитимным программным обеспечением, не следует путать с аналогичным по названию вредоносным ПО, так же часто называемым порнодиалером или порнодайлером.

Примечания 

Сетевое программное обеспечение
Телефония